Морально-психологічне забезпечення (МПЗ) у військових формуваннях Україні — це:
 система заходів, спрямованих на формування й підтримання високого морального духу армії, морально-психологічного стану й дисципліни особового складу, військового правопорядку, згуртування військових колективів і протидію інформаційно-психологічному впливу противника
 комплекс узгоджених за цілями, часом, послідовністю, силами та засобами заходів, що здійснюються командирами, штабами, органами виховної роботи, службами для досягнення високого морального духу особового складу, який забезпечує успішне виконання службово-бойових завдань в умовах мирного і воєнного часу [с. 11].

МПЗ є складовою частиною виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.

Види МПЗ 
Концепцією виховної роботи в ЗС та інших військових формуваннях України (далі по тексту — Концепція), п 3, визначено що серед складових виховної роботи є:
Морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань включає комплекс організаційних, виховних та соціально-психологічних заходів, спрямованих на підтримання постійної бойової готовності органів управління, об'єднань, з'єднань, частин та підрозділів, установ і закладів, реалізацію духовного і професійного потенціалу особового складу під час виконання навчально-бойових завдань.
Морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень це система організаційних, соціально-правових та виховних заходів щодо формування і розвитку у військовослужбовців особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, військових статутів, Військової присяги, функціональних і службових обов'язків, наказів командирів і начальників, досягнення такого рівня морально-психологічного стану особового складу військ (сил), який забезпечуватиме своєчасне, повне і якісне вирішення поставлених завдань.

Складові МПЗ 
Складовими МПЗ є:
 інформаційно-пропагандистське забезпечення;
 психологічне забезпечення;
 військово-соціальна робота;
 культурно-виховна робота;
 інформаційно-психологічна протидія [с. 28], [с. 15].

Складники психологічного забезпечення 
 Психологічне забезпечення включає: 
 прогнозування та оцінювання морального духу, морально-психологічного стану, психологічних втрат і психологічної безпеки особового складу;
 психологічну підготовку особового складу до виконання службово-бойових завдань;
 психологічне супроводження виконання завдань бойової служби (бою);
 психологічну допомогу особовому складу, який отримав бойові психічні травми;
 соціально-психологічну реабілітацію та реадаптацію військовослужбовців [с. 23].

Керівництво МПЗ 
Керівництво МПЗ здійснюють командири (начальники).

Організація МПЗ 
Організують МПЗ заступники командирів (начальників) по роботі з особовим складом.

Комплекс заходів організації та проведення МПЗ 
Концепцією визначено основний комплекс заходів щодо організації та проведення МПЗ у ЗС та інших ВФ України, який включає організаційні, виховні та соціально-психологічні заходи, спрямовані на підтримання постійної бойової готовності органів управління, об'єдань, з'єднань, частин і підрозділів, установ і закладів, реалізацію духовного й професійного потенціалу особового складу під час виконання навчально-бойових завдань.

Принципи МПЗ 
 Морально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань базується на принципах: 
 патріотичної спрямованості;
 спадкоємності;
 наукового підходу до проблематики МПЗ;
 взаємозалежності змісту, форм і методів МПЗ від завдань, покладених на військові формування, суспільно-політичних і економічних умов їх виконання, вікових, індивідуальних, психофізичних особливостей особового складу;
 використання досвіду інших армій світу та новітніх досягнень науки, особливо психології, соціології, психофізіології тощо;
 визнання особистості військовослужбовця як мети, результату і показника ефективності МПЗ;
 формування особистісних властивостей та якостей при опорі на мотиваційну сферу людини;
 взаємозв'язку соціально-психологічної діагностики, консультації і корекції поведінки особового складу;
 розвитку у військовослужбовців позитивної мотивації до служби, виконання вимог військової присяги та службових обов'язків;
 стимулювання соціально-ціннісних потреб, в першу чергу бойової активності та стійкості військовослужбовців і військових колективів;
 забезпечення активності, безперервності, системності і конкретності заходів МПЗ [с. 12, 13].

Загальні завдання МПЗ 
 формування в особового складу (ОС) віри в політичне та військове керівництво держави, вірності військовій присязі та військовому обов'язку, високої відповідальності за захист Батьківщини;
 інформування й роз'яснення ОС військово-політичної та морально-психологічної обстановки, яка склалася в даний час, основних заходів, які проводяться державним і воєнним керівництвом щодо підготовки та ведення бойових дій;
 підтримання на високому рівні процесу бойової та гуманітарної підготовки, індивідуальної та колективної дисциплінованості, згуртованості навколо національних і державних ідей;
 сприяння підвищення бойової активності та напруги військовослужбовців під час виконання поставлених завдань;
 вивчення, оцінка і прогнозування морально-психологічного стану військ як у мирний, так і у воєнний час;
 проведення заходів щодо зриву та послаблення інформаційно-психологічного впливу противника, профілактика і попередження дезінформації та деморалізації ОС;
 організація психологічної допомоги ВС і психологічної реабілітації у воєнний час;
 організація в бойовій обстановці системи радіомовлення, поліграфічного устаткування, воєнного друку, центрів культури та дозвілля, забезпечення військ засобами інформації та МПЗ, їх своєчасний ремонт і поновлення.

Історичні факти 
Український сержантський корпус також отримує підвищення кваліфікації за фахом морально-психологічного забезпечення, що отримували раніше лише офіцери (ВОС915). В Національному університеті оборони України вперше проведено підвищення кваліфікації осіб сержантського (старшинського) складу з питань морально-психологічного забезпечення] МОУ 20.03.2019, 21.03.2019

Див. також 
 Психологічна операція
 Психологічні операції (США)

Джерела

Посилання 
 Наказ Міністра оборони України «Про затвердження Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних Сил України», від 05.05.1999 року № 142.
 Морально-психологічне забезпечення в Збройних силах України
 Особливості МПЗ військ (сил) в умовах реорганізації ЗС України
 
 Інформаційно-психологічна протидія; Морально-психологічна підготовка особового складу Національної гвардії України; Морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення бойових дій; Психологічне забезпечення  /Словник професійної термінології  для  майбутніх  фахівців Національної  гвардії  України

Збройні сили України
Військова педагогіка
Політична психологія
Інформаційна війна